HNK Jadran je hrvatski nogometni klub iz Starog Grada na otoku Hvaru. Natječe se u Hvarskoj nogometnoj ligi, u sklopu koje je odigrao sve svoje službene ligaške utakmice. 

Sjedište kluba je na adresi Petra Krešimira IV. 2B, Stari Grad.
Svoje utakmice HNK Jadran igra na igralištu Dolcima u Starom Gradu, koje prima 2000 gledatelja. Nekad je Jadran igrao utakmice na igralištu na mjestu današnje tržnice.

Povijest 
Osnovan je 1936. godine, na stubištu ispred škole. Inicijatori su bili skupina mladih nogometaša. Klupska su pravila donesena 1938. u brijačnici Ivana Riviera. Iste je godine odigrao prvu utakmicu. Bilo je to pobjeda protiv Dola 4:1.

80. obljetnicu kluba uveličao je gostovanjem splitski Hajduk.

Klupski uspjesi 
(popis nepotpun)
Ukupno je osvojio četrnaest naslova prvaka otoka Hvara i šest puta osvajač kupa otoka Hvara (stanje 2021.).

 prvaci otoka Hvara: 1951., 1952., 1953., 1954., 1955., 1956., 1964., 1970., 1976., 1977., 1999./2000., 2013./14., 2019./20., 2020./21.
 pobjednici nogometnog kupa otoka Hvara: 1960., 1984., 1997./98., 2000./01., 2013./14., 2016./17.

Klupski velikani 
 počasni i doživotni predsjednik: Miodrag Miloš, "barba Milo"
 najtrofejniji trener: Žozef Franetović, Bruno Barbarić
 Trojica su igrača zaigrala za splitski Hajduk: Ivo Tadić, Pero Alfirević i Marino Lemešić.

Rezultati po sezonama 
 2013./14. - prvak
 2012./13. – 3.
 2011./12. – 9.
2010./11. – 6.
2009./10. – 9.
2008./09. – 4. (od 12)
2007./08. – 7. (od 12)
2006./07. – 7. (od 12)
2005./06. – 9. (od 12)
2004./05. - ?. (od 13)
2003./04. - ?
2002./03. - ?
2001./02. – 4. (od 11)
2000./01. – 3. (od 10)
1999./00. - prvak
1998./99. – 3. (od 12)
1997./98. – 3. (od 12)
1996./97. – 4. (od 11)
1995./96. - ?
1994./95. - nije se igralo zbog Domovinskog rata
1993./94. - nije se igralo zbog Domovinskog rata
1992./93. - nije se igralo zbog Domovinskog rata
1991./92. - nije se igralo zbog Domovinskog rata
1990./91. - ?
1989./90. - ?
1988./89. - ?
1987./88. - ?
1986./87. - ?
1985./86. - ?
1984./85. - ?
1983./84. - ?
1982./83. - ?
1981./82. - ?
1980./81. - ?
1979./80. - ?
1978./79. - ?
1977./78. - ?
1976./77. - ?
1975./76. - ?
1974./75. - ?
1973./74. - ?
1972./73. – 2. u A ligi
1971./72. – 3. u A ligi
1970./71. - ?

Monografije 
 Drago Radoslavić: Jadran naše mladosti : povodom 72. obljetnice HNK "Jadrana" iz Staroga Grada i stoljeća nogometa na Hvaru, Stari Grad, 2008.,

Izvori 

Jadran
Jadran